Dicksee ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bernard Dicksee (1853–1928), englischer Maler und Illustrator
 Herbert Dicksee (1862–1942), englischer Maler
 John Robert Dicksee (1817–1905), englischer Maler
 Margaret Dicksee (1858–1903), englische Malerin
 Thomas Francis Dicksee (1819–1895), englischer Maler

Siehe auch: